

Localidades

Rising Sun (Indiana)
Rising Sun (Maryland)
Risingsun (Ohio)
Rising Sun-Lebanon

Outros
Rising Sun (DC Comics)
Rising Sun Tour
Rising Sun (filme)
Sol Nascente (livro) - de Michael Crichton

Desambiguação